Пироговський Володимир Терентійович — суддя Одеського апеляційного господарського суду у відставці, заслужений юрист України
 Пироговський Олександр Сидорович (1897—1943) — Герой Радянського Союзу, в роки радянсько-німецької війни один з організаторів більшовицького партійного підпілля в місті Києві.

Див. також 
 Пироговський провулок (Одеса)

Примітки